Società Ginnastica Triestina – polisportiva italiana di Trieste
 Società Ginnastica Triestina – squadra di pallacanestro femminile dell'omonima polisportiva di Trieste
 Società Ginnastica Triestina – squadra di pallacanestro maschile dell'omonima polisportiva di Trieste
 Società Ginnastica Triestina – squadra di pallanuoto femminile dell'omonima polisportiva di Trieste